Laurijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laurijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Iso Laurijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,5 ha)
Laurijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (8,05 ha)
Pikku Laurijärvi, sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn